Indonesië
 Tiris (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Tiris (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java